Upjohn è un nome di famiglia anglosassone, dal gallese "ap Siôn" ovvero "figlio di John".

Persone
 Gerald Upjohn, Baron Upjohn (1903-1971)
 Hobart Upjohn (1876-1949) – architetto
 Ian Upjohn – barrister
 Richard M. Upjohn (1828-1903) – architetto
 Richard Upjohn Light (1902-1994) – chirurgo e esploratore
 Richard Upjohn (1802-1878) – architetto
 William E. Upjohn (1853-1932) – medico, fondatore della Upjohn
 William George Dismore Upjohn (1888-1979) – chirurgo

Aziende
Upjohn – azienda farmaceutica

Chimica
 Diidrossilazione di Upjohn – reazione chimica organica

Media
 Aubrey Upjohn
 Upjohn's Triangle of Health – cortometraggi educativi sulla salute della The Walt Disney Company e Upjohn

Altro
 Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981), Supreme Court
 W. E. Upjohn Institute for Employment Research – ente di ricerca